Мартінсон — прізвище. Відомі носії:
 Гаррі Мартінсон
 Мартінсон Сергій Олександрович (1899—1984) — радянський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1964).